Третий сезон американского ситкома «Теория Большого взрыва», премьера которого состоялась на канале CBS 21 сентября 2009 года, а заключительная серия вышла 14 мая 2010 года, состоит из 23 эпизодов.

В ролях

Основной состав 
 Джонни Галэки — Леонард Хофстедтер
 Джим Парсонс — Шелдон Купер
 Кейли Куоко — Пенни
 Саймон Хелберг — Говард Воловиц
 Кунал Найяр — Раджеш Кутраппали

Второстепенный состав 
 Лори Меткалф — Мэри Купер
 Кэрол Энн Сьюзи — Миссис Воловитц
 Джон Росс Боуи — Барри Крипке
 Уил Уитон в роли самого себя
 Кевин Зусман — Стюарт Блум
 Мелисса Ройч — Бернадетт Ростенковски
 Брайан Джордж — В. М. Кутраппали
 Элис Эмтер — Миссис Кутраппали
 Сара Рю — Стефани Барнетт
 Сара Гилберт — Лесли Уинкл
 Брайан Томас Смит — Зак Джонсон

Специально приглашённые актёры 
 Кэти Сакхофф в роли самой себя
 Айра Флатоу в роли самого себя
 Стэн Ли в роли самого себя

Приглашённые актёры 
 Льюис Блэк — профессор Кроули
 Молли Морган — Бетани
 Сара Бюлер — Сара
 Энди Маккензи — Скитер
 Элизабет Богуш — доктор Кэтрин Миллстоун
 Оливер Муирхэд — профессор Лафлин
 Закари Абель — Тодд
 Джейсон Мечес — Дэнни
 Даника Маккеллар — Эбби
 Джен Дроэн — Марта
 Джулио Оскар Мечосо — офицер Хэкетт
 Ярдли Смит — Гленн
 Кевин Бриф — судья Кирби
 Стив Пэймер — охранник
 Маркус Фолмар — Венкатеш Кутраппали
 Фрэнк Махарайа — адвокат\брат Раджеша
 Джуди Грир — доктор Элизабет Плимптон
  — Джойс Ким
 Стивен Ён — Себастьян
 Эйджи Киркленд — Лу / Луиз
 Лори Джонсон — миссис Гундерсон
 Маим Бялик — Эми Фара Фаулер

Эпизоды

Отзывы критиков

Примечания

Ссылки 
 

03
Телесезоны США 2009 года
Телесезоны США 2010 года